

Anatomia 
 Lingula – parte del polmone sinistro
 Lingula – struttura del cervello

Altro 
 Lingula – piccola spada a forma di foglia
 Lingula – in esogeologia, è una struttura geologica extraterrestre dalla forma arrotondata e simile ad un lobo.
 Lingula – genere di brachiopode